Scherpenseel ist der Name folgender Orte:

 Scherpenseel (Eschweiler), ein Stadtteil von Eschweiler in der Städteregion Aachen
 Scherpenseel (Übach-Palenberg), ein Stadtteil von Übach-Palenberg im Kreis Heinsberg